Mecé, een gemeente in het Franse departement Ille-et-Vilaine
Meçe, een plaats in in het Albanese district Pukë
Mece (Kroatië), een plaats in de Kroatische regio Baranja